Bedekking (vegetatiekunde)
 Occultatie, een astronomische gebeurtenis
 Bedekkingsgraad (meteorologie), een weerkundig begrip